A 29. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát (1998) Izlandon, Reykjavíkban rendezték meg 1998. július 2. és 10. között. Ötvenhat ország 266 versenyzője vett részt.
A magyar csapat öt III. díjat (bronzérmet) szerzett, ezzel 4. lett az országok közötti pontversenyben.
(Az elérhető maximális pontszám: 5×50=250 pont volt.)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

A csapat vezetői Honyek Gyula és Vankó Péter voltak.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák listája

Külső hivatkozások
Az IPhO hivatalos honlapja 

Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák
Nemzetkozi Fizikai Diakolimpia